Осколки (сингл):
 Осколки — сингл группы Amatory.
 Осколки — сингл певицы МакSим.